Голосков — имя собственное; название населённых пунктов:

Украина 
 Голосков — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Голосков — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Голосков — село в Летичевском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Голосково